

Architettura 
 Théâtre Monsigny – teatro situato a Boulogne-sur-Mer in Francia

Persone 
 Franck Monsigny (...) – attore francese
 Jacqueline Monsigny (1931-2017) – scrittrice e attrice francese
 Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817) – compositore francese